, athlète tchèque
Jan Kubista (1990), athlète tchèque